Пони:

 Пони — лошади низкорослых пород.
 Пони (государство) — государство, существовавшее на территории современного Брунея.
 «Пони» — российская рок-группа.
 Пони — посёлок при станции в Комсомольском районе Хабаровского края.
 Пони — река в России.
 Пони — станция в Комсомольском районе Хабаровского края.
 «Пони» — название экспериментальных советских автомобилей, производившихся с 1979 по 1987 год.
 ВАЗ-1801 «Пони»
 ВАЗ-2702 «Пони»
 ВАЗ-2802 «Пони»
 
 Пони, Петру (1841—1925) — румынский химик и минеролог, член Академии Румынии.

См. также 
 Пони-плей